Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Црној Гори је обављен од 1. до 15. априла 2011. године у складу са међународним препорукама, а у циљу утврђивања статистичких података о становништву, домаћинствима и становима у „критичном моменту пописа“ 31. марта 2011. године у 24:00 часова. Ово је први попис на територији Црне Горе од поновног стицања независности 2006. године. Први резултати пописа су показали да Црна Гора има 625.266 становника и 194.795 домаћинстава. Коначни резултати су показали да је у Црној Гори било 620.029 становника. На претходном попису је било 620.145 становника и 17.947 интерно расељених лица која нису укључена у стално становништво, па је новим пописом установљен пад броја становника за 18.063.

Припрему и спровођење овог пописа пратиле су бројне контроверзе које су се односиле на права и положај српског народа у Црној Гори.

Резултати пописа 2011. 
Укупан број становника Црне Горе према попису из 2011. је 620.029.

Етнички састав

Становништво по општинама

Види још 

 Демографија Црне Горе
 Срби у Црној Гори
 Десрбизација
 Црногоризација

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Завод за статистику Црне Горе
 Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine
 Mondo (2011): Narodnjacima nejasno nekoliko pojmova na popisu

Демографија Црне Горе
2011.